Perca peut désigner :
Perca, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vogošća, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Perca, une commune italienne de la province autonome de Bolzano.
Perca, un genre de poissons de l'ordre des Perciformes.

Homonymie de toponyme